Sevšek ist der Familienname folgender Personen:

 Maruša Sevšek (geb. 1995), slowenische Fußballspielerin
 Nada Sevšek (geb. 1938), slowenische Opernsängerin (Mezzosopran)